Politieke partijen:
 Piratenpartij
 Parti Populaire of Personenpartij (België)
 Partido Popular (Spanje)
 Partido Popular (Portugal)
 Partido Patriota (Guatemala)
 Partido Progressista (Brazilië)
 Przymierze Prawicy, Verbond van Rechts (Polen)

Overig:
 Polypropeen, een kunststof
 Proton-protoncyclus, onderdeel van de nucleosynthese van een ster